Donley ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Donley (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Elizabeth Donley (* 1970), US-amerikanische Physikerin
 Jimmy Donley (1929–1963), US-amerikanischer Musiker
 Joseph Benton Donley (1838–1917), US-amerikanischer Politiker
 Michael B. Donley (* 1952), US-amerikanischer Regierungsbeamter

Siehe auch:

 Donley County